Il termine Guerre del Nord indica - sebbene questa nomenclatura non trovi concorde l'intera comunità storica - una serie di conflitti combattuti nell'Europa settentrionale e nord-orientale nel XVI e XVII secolo. Se la Grande Guerra del Nord è generalmente considerata il conflitto conclusivo delle guerre del Nord, ci sono diverse opinioni in seno agli accademici circa la guerra da identificarsi come Prima Guerra del Nord.

A seconda della guerra che viene ritenuta il primo conflitto delle guerre del Nord, esse comprendono:

Note 

Nord
Storia dell'Europa